Анна Австрійська, або Анна Габсбург — ім'я кількох вінценосних осіб з династії Габсбургів:

 Анна Австрійська (1280—1327) — дочка Альбрехта I, дружина Бранденбурзького маркграфа Германа, пізніше вроцлавського князя Генриха VI.
 Анна Австрійська (1318—1343) — дочка Фрідріха І Австрійського та Ізабели Арагонської
 Анна Австрійська (1432—1462) — дочка Альбрехта II, дружина ландграфа Тюрингии Вильгельма III.
 Анна Австрійська (1528—1590) — дочка Фердинанда I, дружина баварського герцога Альбрехта V.
 Анна Австрійська (1549—1580) — королева Іспанії, дочка Максимилиана II, дружина короля Філіпа II.
 Анна Австрійська (1573—1598) — королева Польщі та Швеції, дочка ерцгерцога Карла, дружина короля Сігізмунда III Вази.
 Анна Австрійська (1601—1666) — королева Франції, дочка Філіпа III, дружина короля Людовика XIII.